Menn est un patronyme porté notamment par :

 Barthélemy Menn (1815-1893), peintre suisse ;
 Christian Menn (1927-2018), ingénieur civil suisse concepteur de ponts.